Это список мэров Детройта, штата Мичиган, США с 1806 года по настоящее время.

История 
Местное самоуправление в Детройте впервые создано в 1802 году, с обретением статуса города (}. После пожара 1805 года, уничтожившего практически весь Детройт, губернатор  и судья  приняли решение создать новое правительство во главе с мэром. В следующем году новую должность получил Соломон Сибли, однако из-за позиции губернатора и судьи, контролировавших фактически всю власть, быстро подал в отставку. На его место был назначен , также осознавший своё бессилие на этом посту и подавший в отставку. В 1809 году закон, по которому появилась должность мэра был отменён. До конца англо-американской войны в городе вообще не было ни мэра, ни совета попечителей.

Законодательный акт 1815 года положил конец правлению Халла и Вудворда, и через Попечительский совет вернул власть жителям Детройта. В октябре того же года, Соломон Сибли избран первым председателем совета.

В 1824 году  составил новый устав города, в котором вновь появилась должность мэра, однако на этот раз с бо́льшими полномочиями. С 1824 по 1857 года срок полномочий мэра составлял один год, с 1858 по 1953 года — два года, а после 1953 года мэр Детройта избирается на 4 года.

С 1915 года все выборы мэра Детройта проводятся на беспартийной основе, на избирательных бюллетенях политическая партия не указывается.

Мэры Детройта 
Занимавшие должность мэра Детройта в 1805—1809 годах:

Занимавшие должность мэра Детройта с 1824 года:

Примечания 

 
Детройт
Мэры Детройта